Стража (, ) — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 693 жителя (по переписи населения 1991 года — 1107 жителей).

Демография 
В селе Стража, по переписи 2002 года проживали 572 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 43,4 года (41,1 года у мужчин и 45,6 лет у женщин). В селе есть 215 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,22.

Примечания

Ссылки 
 Сайт села Стража 
 Сайт села Стража 
  информация о географическом положении\fallingrain.com
 Стража на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины